In 1957/58 werd het dertiende kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Karlsruher SC werd kampioen en FC Nürnberg vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Beide clubs werden tweede in hun groep.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1957/58
Oberliga Süd